Königskrabbe steht für: 

 Königskrabbe, eine Krebsart
 Stein- und Königskrabben, eine Familie von Krebsen
 Pfeilschwanzkrebse